Вилдан Атасевер () е турска актриса и модел. Омъжена за турския актьор Исмаил Хаджъоолу.

Биография 
Вилдан Атасевер е родена на 26 юли 1981 г. в град Бурса, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Вилдан Атасевер в SinemaTurk 
 Вилдан Атасевер в IMDb 
 Вилдан Атасевер в Diziler.com 
 Фотогалерия на Вилдан Атасевер в Lucywho.com 
 Фотогалерия на Вилдан Атасевер във Fanpix.net 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Бурса